Want () — второй корейский мини-альбом южнокорейского певца Тхэмина. Он был выпущен 11 февраля 2019 года лейбом SM Entertainment. Альбом содержит семь треков вместе с ведущим синглом «Want». Альбом дебютировал на первой строчке в альбомном чарте Gaon.

Промоушен 
На YouTube был выпущен минутный концептуальный фильм, а также фото-тизеры для обложки, фотосессии и треки альбома были опубликованы с 29 января по 2 февраля через социальные сети Shinee и официальный сайт Тэмина. Промоушен, был организован Ынхёком из Super Junior, и состоялся 11 февраля в Художественном центре Sangmyung в Сеуле, где у Тэмина была возможность выступить и поговорить о создании релиза.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Годовой итоговый чарт

Победы

Примечания 

Мини-альбомы IRIVER